Авлабари:

 Авлабари — один из древнейших районов Тбилиси.
 Авлабари — станция Тбилисского метро на Ахметели-Варкетилской линии.